Bolldorf ist Familienname folgender Personen:

 Karl Hermann Bolldorf (* 1948), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Martha Bolldorf-Reitstätter (1912–2001), österreichische Architektin
 Martin Bolldorf (* 1948), österreichischer Diplomat

Siehe auch:
 Bollendorf (Begriffsklärung)